Baronmossor (Anomodon) är ett släkte av bladmossor. Baronmossor ingår i familjen Thuidiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor